Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées E99 :

  Autoroute émiratie E 99 ;
  Route européenne 99, reliant Doğubayazıt à Şanlıurfa en Turquie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres